Mužská čtyřhra Stockholm Open 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do deblové soutěže stockholmského tenisového turnaje hraného na nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britský pár Luke Bambridge a Jonny O'Mara, jehož členové nestartovali společně. Bambridge nastoupil s Japoncem Benem McLachlanem. Na úvod však podlehli dvojici Wesley Koolhof a Fabrice Martin. Spoluhráčem O'Mary se stal krajan Ken Skupski, s nímž skončil také v prvním kole na raketách Paviće se Soaresem.

Vítězem se stal nenasazený, finsko-francouzský pár Henri Kontinen a Édouard Roger-Vasselin, který ve finále zdolal chorvatsko-brazilské turnajové trojky Mate Paviće s Brunem Soaresem po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Tím ukončili jejich osmizápasovou neporazitelnost. Oba šampioni, kteří společně odehráli první turnaj v kariéře, si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Kontinen vybojoval dvacátý třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro 35letého Rogera-Vasselina to bylo jubilejní dvacáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (čtvrtfinále)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (finále)
  Wesley Koolhof /  Fabrice Martin (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2019
ATP Tour 2019